Харліївка:
 Харліївка — село в Україні, Житомирська область
 Харліївка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці